Brategg steht für:
Brategg-Expedition
Bråteggbank